Śluza Guzianka – zespół dwóch śluz komorowych w Guziance, części Rucianego-Nidy, pomiędzy jeziorami Guzianka Mała i Bełdany.

 Śluza Guzianka I – śluza po stronie zachodniej, oddana do użytku w 1879 roku
 Śluza Guzianka II – śluza po stronie wschodniej, oddana do użytku w 2020 roku

